Esistono due comuni francesi con questo nome

 Caubous – Alta Garonna
 Caubous – Alti Pirenei